Amerikai Egyesült Államok
 Ava (Alabama)
 Ava (Arkansas)
 Ava (Illinois)
 Ava (Missouri)
 Ava (New York)
 Ava (Ohio)